

События 
 Крещение Этельберта, короля Кентского, Св. Августином, положившее начало христианизации Британии.
 601—603 — король вестготов Лиува II.
 Пётр, византийский военачальник, с войском провёл лето на Дунае. Осень — Он воспрепятствовал аварскому полководцу Апсиху занять Катаракты.
 Осень — перебои с хлебом в Константинополе. Волнения в городе.
 Лангобарды во главе с Агилульфом захватывают и разоряют Падую.

Родились 
 Сигиберт II, король Меца (Австразии) и Орлеана (Бургундии)

Скончались 
 Реккаред I, король вестготов

См. также